Green Hell steht für:
 Die grüne Hölle, US-amerikanischer Abenteuerfilm aus dem Jahr 1939
 Green Hell (Computerspiel), Survival-Computerspiel aus dem Jahr 2018

 The green Hell, anderer Name der Nordschleife, Rennstrecke des Nürburgrings